Rubens ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Rubens (1614–1657), Altertumsforscher und Münzsammler, Sohn von Peter Paul Rubens 
 Alma Rubens (1897–1931), US-amerikanische Schauspielerin
 Annik Rubens (* 1976), deutsche Journalistin, siehe Larissa Vassilian
 Bernice Rubens (1928–2004), walisische Romanautorin
 Heinrich Rubens (1865–1922), deutscher Physiker
 Jan Rubens (1530–1587), flämischer Rechtsgelehrter und Schöffe
 Joseph Rubens (1900–1969), deutscher Arzt und Polizeioffizier, Generalmajor der Volkspolizei
 Peter Paul Rubens (1577–1640), flämischer Maler
 Philip Rubens (1574–1611), Philologe und der ältere Bruder des Peter Paul Rubens
 Shona Rubens (* 1986), kanadische Skirennläuferin
 Sibylla Rubens (* 1970), deutsche Sängerin

Rubens steht ferner für:
 Rubens (Apfel), eine Apfelsorte
 Rubens (Schiff, 1906), ein Hilfsschiff der Kaiserlichen Marine
 Rubens (Vorname), ein männlicher Vorname

Siehe auch:
 Reubens
 Rubenssches Flammenrohr